Der Begriff Osthilfe ist ein allgemeiner Begriff für die Unterstützung östlicher Gebiete in Europa.

Artikel zum Thema „Osthilfe“ sind:

 das Osthilfegesetz von 1931 zur wirtschaftlichen Unterstützung der ostpreußischen Agrargebiete, welche in einem Skandal endete; siehe Osthilfe (Deutsches Reich);
 das Osthilfegesetz (Bundesratsbeschluss 2004), mit dem die Schweiz zehn Jahre lang die neuen EU-Mitgliedstaaten finanziell unterstützt; siehe Ostzusammenarbeit.